Konrad I – król niemiecki 911–918
 Konrad I – książę czeski 1092
 Konrad I – książę Zähringen 1122-1152
 Konrad I – książę krakowski 1229-1232 i 1241-1243

Zobacz też 
 Konrad I głogowski – książę głogowski (1249/1251-1273/1274)
 Konrad I oleśnicki – książę oleśnicki 1309-1366
 Konrad I Wirtemberski, hrabia wirtemberski 1083-1110
 Konrad I Spokojny – król Burgundii (Arelatu) 937-993
 Konrad I Bawarski – książę Bawarii 1049-1053
 Konrad von Thüringen – wielki mistrz zakonu krzyżackiego 1239-1240
 Konrad Laskonogi, książę głogowski 1177-1180/1190
 Konrad
 Konrad II
 Konrad III
 Konrad IV
 Konrad V
 Konrad VI
 Konrad VII
 Konrad VIII
 Konrad IX
 Konrad X
 Konradyn